Flying Blind – film del 1941 diretto da Frank McDonald.
 Flying Blind – film tv del 1989 diretto da Vince DiPersio.
 Flying Blind – serie televisiva del 1992-1993.
 Flying Blind – film del 2012 diretto da Katarzyna Klimkiewicz.